Ateneul Român poate să reprezinte:

Sala de concerte Ateneul Român din București;
Articolul „Ateneul Român”, de Ion Luca Caragiale.